Schupp est un patronyme. Plusieurs personnes portent ce patronyme parmi lesquelles :

  (1664–1729)
 Ditte Schupp (1966-)
 Falk Schupp 
  (1891-1971), picher au baseball
  (1936-)
  (1896-1974), architecte allemand
  (* 1954)
 Johann Balthasar Schupp (1610-1661), écrivain satirique et de lyrisme spirituel
  (?-2005), diplomate paraguayen
  (* 1956)
  (* 1959), architecte allemand
  (1966-), manager en football et ancien joueur
  (1834–1911)
  (* 1934)

Source de la traduction